На Евровидение 2008 Польшу представила певица Isis Gee с песней For Life. Песня по решеню жюри прошла в финал, где заняла последнее место.Самое большое (10) баллов Польше в финале дала

Национальный отбор

См. также
 Польша на «Евровидении»

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Евровидения

Страны на «Евровидении-2008»